Александер Зульцер (* 1984) — німецький хокеїст, захисник. Виступає за «Кельнер Гайє» у Німецькій хокейній лізі.
 Йоганн Генріх Зульцер (1735—1814) — швейцарський ентомолог.
 Йоганн Георг Зульцер (1720—1779) — німецький філософ-естетик.
 Йозеф Зульцер (1850—1926) — австрійський віолончеліст і композитор.
 Симон Зульцер (1508—1585) — теолог-реформатор.
 Соломон Зульцер (1804—1890) — австрійський єврейський музичний діяч, кантор і композитор.

 16505 Зульцер — астероїд головного поясу.
німецькі прізвища